Mount Morgan bezeichnet:

 Mount Morgan (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Morgan (Inyo County, Kalifornien), Berg im US-Bundesstaat Kalifornien
 Mount Morgan (Mono County, Kalifornien), Berg im US-Bundesstaat Kalifornien
 Mount Morgan (Kentucky), Berg im US-Bundesstaat Kentucky
 Mount Morgan (Montana), Berg im US-Bundesstaat Montana
 Mount Morgan (New Hampshire), Berg im US-Bundesstaat New Hampshire
 Mount Morgan (Queensland), Stadt in Australien